Fluctus est originellement un mot latin signifiant« flot, vague ».

 En biologie, Fluctus est un genre d'araignées aranéomorphes, de la famille des Corinnidae.
 En météorologie, un fluctus est un nuage formé par des ondes de Kelvin-Helmholtz.
 En planétologie, un fluctus est une formation géologique constituée d'écoulements (de lave, notamment). On en connaît sur Io, Titan, Vénus et Mars.